Zuid-Koreaans handbalteam (mannen)
 Zuid-Koreaans handbalteam (vrouwen)